Laserpitium triternatisectum är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Dulac. Laserpitium triternatisectum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
triternatisectum